Little Texas Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Little Texas Township (Craighead County, Arkansas)
 Little Texas Township (Scott County, Arkansas)